Vladimir Ievguenievitch Malenkikh - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Togliatti en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il débute avec le Lada Togliatti dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1999 dans la Ligue nationale de hockey par les Penguins de Pittsburgh en , en . Il remporte la Coupe Spengler 2005, la Superliga 2007 et la Coupe d'Europe des clubs champions 2008, la Coupe Gagarine 2014 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1998-1999|| Lada Togliatti|| Superliga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga|| 38|| 6|| 3|| 9|| 68|| || || || || 
|-
| rowspan=4|1999-2000|| CSK VVS Samara|| Superliga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| CSK VVS Samara 2|| Pervaïa liga || 1|| 0|| 1|| 1|| 27|| || || || || 
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 34|| 7|| 9|| 16|| 98|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 24|| 1|| 1|| 2|| 14|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Lada Togliatti|| Superliga|| 48|| 5|| 3|| 8|| 86|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lada Togliatti|| Superliga|| 30|| 3|| 1|| 4|| 36|| 10|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti|| Superliga|| 44|| 2|| 4|| 6|| 42|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 37|| 1|| 3|| 4|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 36|| 0|| 1|| 1|| 8|| 11|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 54|| 2|| 10|| 12|| 90|| 13|| 1|| 0|| 1|| 28
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 19|| 0|| 2|| 2|| 18|| 12|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 53|| 3|| 4|| 7|| 22|| 12|| 3|| 0|| 3|| 35
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 52|| 3|| 5|| 8|| 38|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL || 53|| 0|| 6|| 6|| 40|| 18|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 52|| 1|| 4|| 5|| 43|| 13|| 0|| 2|| 2|| 30
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 46|| 3|| 3|| 6|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 53|| 0|| 6|| 6|| 28|| 18|| 0|| 0|| 0|| 30
|-
| 2014-2015|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 31|| 0|| 5|| 5|| 28|| 9|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2015-2016 || Lada Togliatti || KHL || 25 || 0 || 2 || 2 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Lada Togliatti || KHL || 50 || 0 || 2 || 2 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 18 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en octobre 1980
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Défenseur de hockey sur glace